Juan Pablo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Juan Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1979) (Juan Pablo Rodríguez Guerrero, auch El Chato oder Comandante; * 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Juan Pablo Rodríguez (Fußballspieler, 1982) (Juan Pablo Rodríguez Conde; * 1982), uruguayischer Fußballspieler